Petite Camargue bezeichnet
 einen Teil der Camargue in Südfrankreich
 die Kurzform des Naturparks im Elsass Petite Camargue Alsacienne